Луций Флавий Фимбрия (лат. Lucius Flavius Fimbria) — римский политический деятель второй половины I века.